Medical Simulation Technologies sp. z o.o. – polska spółka założona w Krakowie w 2016, zajmująca się produkcją i sprzedażą specjalistycznych symulatorów medycznych. Spółka oferuje produkty mające zastosowanie przede wszystkim w kardiologii, anestezjologii i kardiologii inwazyjnej.

Nagrody i wyróżnienia 
 2016 EIT Health GoEurope – laureat
 2017 EIT Health Catapult – laureat 2 miejsca
 2017 MIT Enterprise Forum CEE – finalista programu akceleracji
 2017 Infoshare, The Digital Healthcare Hackathon – laureat 3 miejsca
 2018 Polski Produkt Przyszłości – wyróżnienie rozwiązania „Teemothy – symulator echokardiografii przezprzełykowej do trenowania lekarzy specjalistów” XXIII edycja Konkursu – 2020
 2018 Top Trends competition, konferencja MedTrends – laureat 2 miejsca
 2019 Teraz Polska – nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w XII Edycji Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych
 2019 The 2019 Healthcare & Pharmaceutical Awards, Global Health & Pharma – laureat w kategorii „The Best Medical Simulator Developers 2019”
 2019 SME Instrument w programie Horyzont 2020
 2022 EIT Health Bridgehead Global – laureat
 2022 Healthy Longevity Catalyst Awards – laureat

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa firmy Medical Simulation Technologies 

Przedsiębiorstwa w Krakowie
Polskie przedsiębiorstwa informatyczne